Балгимбаев — фамилия.
 Балгимбаев, Макаш Балгимбаевич (1931—2005) — советский и казахский учёный, профессор.
 Балгимбаев, Нурлан Утепович (1947—2015) — казахстанский государственный деятель.